Thomas Hull ist der Name folgender Personen:

* Thomas C. Hull, US-amerikanischer Mathematiker
 Thomas Neil Hull, US-amerikanischer Diplomat, Botschafter in Sierra Leone